Sainte-Anastasie (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Sainte-Anastasie (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon